О единице физической величины см. Ватт

Ва́тты (, ,  — «прибрежные отмели»), осу́шка — низменная прибрежная полоса морского дна, в соответствии с приливно-отливным циклом, затопляемая во время приливов и осушающаяся во время отливов, часть морского побережья.

С геоморфологической точки зрения ватты — аккумулятивная форма, образующаяся путём накопления мелкопесчанистых и илистых донных осадков. Для поверхности ваттов характерна разветвленная сеть часто меняющих своё положение желобов стока приливных и речных вод. Ватты растут в ширину и высоту до тех пор, пока не превратятся в поверхность, заливаемую лишь во время сизигийных приливов (марши).

По типу донных отложений различаются:
 песчаные ватты,
 ватты, состоящие из наносного грунта,
 смешанные ватты.

Ватты являются уникальным местом обитания рыб, моллюсков, ластоногих и прочих морских животных, а также имеют большое значение в сезонных миграциях птиц.

Ватты распространены на южном побережье Северного моря в районе Фризских островов (так называемое Ваттовое море), по берегам Белого, Баренцева, Охотского, Берингова, Жёлтого морей, Мексиканского залива, на Атлантическом побережье США и в других местах.

См. также 
 Марши

Море
Северное море
Ландшафты